Бассо́ль-Оле́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на північний схід від Парижа, 90 км на південний схід від Ам'єна, 18 км на захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 55 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 140,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бассоль-Оле на сайті французького Національного інституту географії
 Бассоль-Оле на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бассоль-Оле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена